Världsmästerskapet i handboll för damer 2017 spelades i Tyskland 1–17 december 2017. Det beslutade IHF på ett möte i São Paulo den 15 december 2011.

Frankrike blev världsmästare efter finalseger mot Norge.

Arenor 
Sex arenor användes under mästerskapet. Finalen spelades i Hamburg.

Gruppspel 
Gruppspelet avgjordes mellan 1 och 8 december. De fyra främsta i varje grupp avancerade till åttondelsfinal, medan gruppfemmorna gjorde upp om placeringarna 17–20 och gruppsexorna om placeringarna 21–24.

Om två eller fler lag hamnade på samma poäng avgjordes ordningen dem emellan genom:
Poäng inbördes möten
Målskillnad inbördes möten
Gjorda mål inbördes möten
Total målskillnad
Totalt antal gjorda mål
Lottning

Alla tider är lokala (UTC+1).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel
Alla tider är lokala (UTC+1).

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher 
Alla tider är lokala (UTC+1)

21:a–24:e plats

Semifinaler om plats 21–24

Match om 23:e plats

Match om 21:a plats

17:e–20:e plats

Semifinaler om plats 17–20

Match om 19:e plats

Match om 17:e plats

Slutplaceringar

Källor

Fotnoter

Externa länkar

2017 i Tyskland
Internationella handbollstävlingar i Tyskland
Handbollssäsongen 2017/2018
2017
Sportevenemang i Hamburg
Sport i Magdeburg
Sportevenemang i Rheinland-Pfalz
Sport i Trier
Sportevenemang i Baden-Württemberg
Sportevenemang i Sachsen-Anhalt
Sportevenemang i Leipzig
Hamburg under 2000-talet
Rheinland-Pfalz under 2000-talet